Horneridae är en familj av mossdjur. Horneridae ingår i ordningen Cyclostomatida, klassen Stenolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Horneridae finns 45 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Horneridae